Пильная — топоним, распространённый в Свердловской области России.

 Пильная — гора в Невьянском районе.
 Пильная — гора в Первоуральске.
 Пильная — район (посёлок) в Первоуральске.

См. также 
 Пильненское водохранилище